«Собаки, вы хотите жить вечно?» () — кинофильм режиссёра Франка Висбара, снятый в 1959 году. Экранизация романа Фрица Вёсса (в русском переводе — «Вечно жить захотели, собаки?»). Название романа и фильма происходит от презрительной фразы, которую Фридрих II Великий бросил своим гренадерам, когда те дрогнули в битве под Колином в 1757 году.

Сюжет 
Фильм повествует о разгроме немецкой 6-й армии генерала Паулюса под Сталинградом. Молодой лейтенант Виссе (Иоахим Ханзен), выписавшись из госпиталя в Харькове, направляется в качестве офицера связи в румынскую армию генерала Кодряну. Вскоре в результате наступления советских войск вся группировка немцев оказывается в котле. Снабжение организовано очень плохо, солдаты страдают от недоедания и холода. Из-за нерешительности командования план прорыва также терпит поражение. Через некоторое время Виссе отправляют в Сталинград, на передовую…

В ролях 
 Иоахим Ханзен — обер-лейтенант Виссе
 Эрнст Вильгельм Борхерт — генерал Фридрих Паулюс
 Вольфганг Прайс — майор Линкман
 Карл Ланге — генерал фон Зейдлитц
 Хорст Франк — фельдфебель Бёзе
 Петер Карстен — обер-ефрейтор Крамер
 Рихард Мюнх — оберст-лейтенант Кессельбах
 Гюнтер Пфитцманн — вахмистр Куновски
 Соня Циман — Катя
 Гуннар Мёллер — лейтенант Фурманн
 Пауль Хофман — генерал Кодряну

Награды 

 1959 год — Премия «German Film Awards»
 Лучший фильм
 Лучшая режиссура — Франк Висбар
 Лучшая работа художника — Вальтер Хааг

Ссылки

Примечания 

Фильмы Германии 1959 года
Фильмы о Сталинградской битве
Чёрно-белые фильмы Германии
Экранизации литературных произведений
Фильмы Франка Висбара